Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2013 – turniej wyłaniający mistrzynie Wyspy Księcia Edwarda i reprezentację tej prowincji na Scotties Tournament of Hearts 2013. Turniej finałowy odbył się w dniach 24-27 stycznia 2013 w Charlottetown na lodowisku Charlottetown Curling Club.

Na szczeblu prowincjonalnym rywalizowało ze sobą 5 zespołów. Rozegrano Round Robin, która wyłoniła 3 najlepsze drużyny. Tytułów mistrzowskich z 2012 broniła drużyna Kim Dolan, która w finale uległa 3:6 ekipie Suzanne Birt. Na Mistrzostwach Kanady 2013 zawodniczki z Wyspy Księcia Edwarda uplasowały się na 7. miejscu.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
24 stycznia 2013; 14:00

Sesja 2. 
24 stycznia 2013; 19:00

Sesja 3. 
25 stycznia 2013; 9:00

Sesja 4. 
25 stycznia 2013; 14:00

Sesja 5. 
26 stycznia 2013; 14:00

Tie-breaker 
26 stycznia 2013; 19:15

Play-off

Półfinał 
27 stycznia 2013; 14:00

Finał 
27 stycznia 2013; 19:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2013

2013 w curlingu
2013
2013 w Kanadzie